Генрих Фредерик Стюарт (; ), принц Уэльский (с 1610 года), герцог Ротсей (с 1594 года) — старший сын короля Англии и Шотландии Якова I (VI) и королевы Анны Датской.

Биография 
Рождение принца Генриха 19 февраля 1594 года с энтузиазмом было воспринято роялистами Шотландии, поскольку до этого момента король Яков VI являлся последним представителем королевского дома Стюартов и его смерть привела бы к гражданской войне между различными шотландскими аристократическими семьями, претендующими на престол. При рождении Генрих получил титулы герцога Ротсея и графа Каррика, традиционные для наследников шотландской короны. После вступления Якова VI на престол Англии в 1603 году, Генрих был возведен в достоинство герцога Корнуоллского и принца Уэльского, впервые в истории соединив английские и шотландские титулы наследников престола.

Молодой принц Генрих отличался энергией и открытостью, что контрастировало с осторожным и замкнутым характером его младшего брата Карла. На него возлагались большие надежды, шли переговоры о его свадьбе с дочерью тосканского герцога Екатериной Медичи, однако свадьба была отменена, так как Генрих был протестантом. 6 ноября 1612 года в возрасте восемнадцати лет Генрих Стюарт скончался от тифа. Наследником английского и шотландского престолов (а с 1625 года королём) стал младший брат Карл.

Генрих Стюарт погребен в Вестминстерском аббатстве.

Придворным художником принца Генриха был Исаак Оливер, оставивший десятки портретов своего покровителя.

Предки

Примечания 

Стюарты
Наследники, не вступившие на престол (Британские острова)
Герцоги Корнуолльские
Герцоги Ротсей
Графы Каррик
Лорды Островов
Бароны Ренфру
Принцы и великие стюарды Шотландии